Aaron V. Brown (1795–1859) – amerykański polityk, kongresman, gubernator Tennessee
 Aaron Brown (1943–1997) – amerykański futbolista
 Aaron Brown (ur. 1956) – amerykański futbolista
 Aaron Brown (ur. 1948) – amerykański dziennikarz
 Aaron Brown (ur. 1980) – angielski piłkarz
 Aaron Brown (ur. 1983) – angielski piłkarz
 Aaron Brown (ur. 1985) – amerykański futbolista
 Aaron Brown (ur. 1992) – kanadyjski lekkoatleta, olimpijczyk
 Aaron Brown (ur. 1992) – brytyjski rugbysta